Robin Figren (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale
Il a représenté la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Hitmen de Calgary || LHou ||62 ||10 ||17 ||27 ||54 ||18 ||4 ||4 ||8 ||18 
|- 
|2007-2008 || Oil Kings d'Edmonton || LHou ||35 ||18 ||13 ||31 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Djurgårdens IF || Elitserien ||49 ||3 ||6 ||9 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 62|| 3|| 4|| 7|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 76|| 14|| 16|| 30|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Linköpings HC || Elitserien || 51|| 9|| 10|| 19|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Linköpings HC || Elitserien || 55|| 9|| 4|| 13|| 28|| 10|| 4|| 3|| 7|| 10
|-
|2013-2014 || Frölunda HC || SHL || 43|| 9|| 14|| 23|| 54|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL ||49 || 16|| 15||31 ||26 ||9 || 0||1 || 1||4 
|-
| 2015-2016 || Frölunda HC || SHL || 52 || 9 || 13 || 22 || 24 || 16 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2016-2017 || Frölunda HC || SHL || 48 || 11 || 10 || 21 || 33 || 14 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2017-2018 || HV71 || SHL || 49 ||5|| 15|| 20 ||14|| 2 ||0 ||0|| 0|| 0 
|-
|2018-2019 || HV71 || SHL || 50 || 15|| 15|| 30 || 26 || 9 || 1 ||0|| 1 || 6 
|-
|2019-2020 || EHC Kloten || LNB ||36 ||19 ||28 ||47 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || EHC Kloten || LNB ||46 ||29 ||31 ||60 ||30 ||17 ||8 ||9 ||17 ||12
|-
| 2021-2022|| EHC Kloten || LNB ||  ||

Au niveau international 

| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 2|| 5|| 16|| -3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 5|| 2|| 7|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Linköpings HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur du HV 71
Joueur du EHC Kloten